Исбах — фамилия и топоним:

 Исбах — река в Германии.
 Исбах, Александр Абрамович (1904—1977) — русский писатель, литературовед, журналист.